Лаупен:

 Лаупен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Лаупен — округ в Швейцарии. Центр округа — город Лаупен.